Zmyhlpatherna är en bergskedja i det fiktiva landet Syldavien som förekommer i Tintin-serierna. Här ligger det mycket välbevakade atomforskningscentret Sbrodj, från vilket den första bemannade månraketen skjuts upp i Månen tur och retur (del 1).

Atomforskningscentret

Enligt uppgift är forskningen vid atomforskningscentret i Sbrodj inställd på enbart humanitära behov. Garantier har givits för att forskning om,  eller tillverkning av atombomber inte förekommer.

Syldaviens geografi